Алекса́ндр Ива́нченко:
 Иванченко, Александр Васильевич (род. 1946) — советский, украинский и российский художник.
 Иванченко, Александр Владимирович (род. 1954) — российский государственный деятель.
 Иванченко, Александр Львович (род. 1945) — советский и российский писатель.
 Иванченко, Александр Семёнович (1936—2003) — советский, украинский и российский журналист